Barth är ett efternamn:

Personer med efternamnet
 Amadé Barth (1899–1926), schweizisk konstnär
 Auguste Barth (1834–1916), fransk indolog
 Bjørn Barth (1931–2014), norsk diplomat och officer
 Carl Georg Barth (1860–1939), norsk uppfinnare
 Carmen Barth (1912–1985), amerikansk boxare
 Christian Frederik Barth (1787–1861), dansk oboist
 Christian Gottlob Barth (1799–1862), tysk teolog
 Edgar Barth (1917–1965), tysk racerförare
 Emil Barth (1879–1941), tysk politiker
 Emil von Barth (född 1996), svensk kortdistanslöpare
 Fredy Barth (född 1979), tysk racerförare
 Fredrik Barth (1928–2016), norsk socialantropolog
 Friedrich Philipp Carl August Barth (1775–1804), tysk-dansk oboist
 Heinrich Barth, flera personer
 Heinrich Barth (jurist) (1900–?), tysk jurist och nazistisk politiker
 Heinrich Barth (upptäcktsresande) (1821–1865), tysk upptäcktsresande
 Jacob Barth (1822–1892), norsk skogsman
 John Barth (född 1930), amerikansk författare
Jürgen Barth (född 1947), tysk racerförare
Karl Barth (1886–1968), schweizisk reformert teolog
Karl Heinrich Barth (1847–1922), tysk pianist och pianopedagog
Mario Barth (född 1972), tysk komiker, skådespelare, författare och programledare
Paul Barth, flera personer
Paul Barth (filosof) (1858–1922), tysk filosof
Paul Barth (gitarrtillverkare) (1908–1973), amerikansk gitarrtillverkare
Paul Barth (fäktare) (1921–1974), schweizisk OS-medaljör i fäktning
Paul Barth (judoka) (född 1945), västtysk judoutövare
Signe Barth (1895–1982), svensk målare och tecknare 
Theodor Barth (1849–1909), tysk jurist och politiker
Tom F.W. Barth (1899–1971), norsk petrolog och geokemist
 Wilhelm Herman Barth (1813–1896), dansk musiker

Tyska efternamn